Saint-Félicien est une appellation d'origine non-protégée désignant un fromage de chèvre originaire des hauts plateaux ardéchois et plus particulièrement du village de Saint-Félicien.

Toutefois, il ne faut pas le confondre avec le saint-félicien produit dans le Dauphiné. Ce sont bien les producteurs ardéchois qui sont à l'origine de ce fromage. Mais ces derniers n'ont pas protégé l'appellation de ce fromage.

Bibliographie

Notes et références

Article connexe 
 Saint-Félicien (Ardèche)

Fromage au lait de vache
Fromage de l'Ardèche
Fromage à pâte molle à croûte fleurie